Die Brücke puede referirse a:
Die Brücke, tendencia artística alemana
Die Brücke, película alemana de 1959